BMZ peut faire référence à :
 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, le ministère fédéral de la Coopération économique en Allemagne ;
 BMZ Group, une compagnie turque de shipping, propriété du président Recep Tayyip Erdoğan ;
 BMZ GmbH (aussi dénommé BMZ Group), un fabricant  de batteries qui se présente comme leader en Europe pour la batterie lithium-ion ; il fournit des batteries pour autobus, les chariots élévateurs, les grues, les balayeuses, pour les vélos à assistance électrique (GmbH signifie « Société à Responsabilité limitée ») ;
 .